Рагнарьок (сканд. «Загибель богів») — битва, означає кінець світу, в Германо-скандинавській міфології.
 Загибель богів (опера) — опера Ріхарда Вагнера.
 Загибель богів (фільм, 1988) - український фільм режисера Андрія Дончика.
 Загибель богів (фільм) — кінофільм Лукіно Вісконті.
 Загибель богів (книга) — роман Ніка Перумова в жанрі фентезі.